Mitten im Wald zwischen den Orten Loh und Entschenreuth im Landkreis Freyung-Grafenau befinden sich auf einer Anhöhe mehrere auffällige Granitblöcke, wobei einer von ihnen besonders auffallend ist. Ein großer, drei auf vier Meter messender unten gewölbter oben leicht abgeflachter Gesteinsblock ruht auf einer fast ebenen Felsplatte. Der als Naturdenkmal und Geotop im Bayerischen Umweltatlas unter der Geotop-Nummer: 272R005 als wertvoll eingetragene Wackelstein von Loh soll rund 50 Tonnen Masse haben und doch von einer einzigen Personen zum Wackeln gebracht werden können.

Entstehung 
Granit neigt, wie hier am Wackelstein bei Loh, zur Ausbildung von rundlichen Verwitterungsformen. Aufgrund des typischen Aussehens spricht man von Wollsackverwitterung.

Weblinks

Einzelnachweise 

Geographie (Landkreis Freyung-Grafenau)
Felsen in Bayern

Naturdenkmal im Landkreis Freyung-Grafenau
Saldenburg